Жозефина-Фелисите-Огюстина Броа́н (; 1824—1893) — французская театральная  XIX века.

Биография
Огюстина Броан родилась 2 декабря 1824 года в городе Париже, дочь Огюстины Сюзанны Броан (; 1807—1887), пользовавшейся в своё время известностью в театральных кругах; старшая сестра Мадлен-Этель Броан (1833—1900), также посвятившей свою жизнь «служению Мельпомене».

Посещала Парижскую консерваторию и, уже в четырнадцать лет, дебютировала на сцене Комеди Франсэз в «Tartufe» и в «Rivaux d’eux-mêmes».

Грация и живость обеспечили ей успех, так что она сразу была ангажирована на содержание в 3000 франков. Вскоре Броан сделалась любимицей парижской публики, особенно в ролях субреток в комедиях Мольера. Она принадлежала к числу членов Комеди Франсэз до 1868 года, когда оставила сцену.

Позднее Огюстина Броан пробовала свои силы и на поприще драматической литературы; согласно ЭСБЕ, «не без успеха».

Огюстина Броан умерла в 1893 году в родном городе.

Примечания 

Выпускники Парижской консерватории